Kampill ist der Name folgender Ortschaften:

 Kampill (Bozen), Stadtteil von Bozen in Südtirol
 Kampill, alternative Schreibung von Campill, Fraktion der Gemeinde St. Martin in Thurn in Südtirol